Ко́ндор:

 Кондор — название двух родов птиц из семейства американских грифов:
 Андский кондор (Vultur gryphus) или просто кондор — Южная Америка.
 Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus) — Северная Америка.
 Кондор — монета, обращавшаяся в ряде стран Южной Америки в XIX — нач. XX вв.
 Кондор — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Кондор — группа нефтяных месторождений Колумбии, расположен в предгорье Восточных Кордильер.
 Кондор — железнодорожная станция в Боливии на линии, соединяющей города Рио-Мулатос и Потоси.
 «Кондор» — антология поэзии экспрессионизма (1912).
 «Кондор» — американский телесериал 2018 года.
 Легион «Кондор» — добровольческий немецкий отряд люфтваффе в Испании 1936—1939 гг.
 Операция «Кондор» — кампания по преследованию политической оппозиции, проводившаяся диктаторскими режимами стран Южной Америки в 1970—1980 годах при активной поддержке спецслужб США.

Техника и вооружение
 «Кондор» — космический аппарат оптико-электронной разведки.
 Кондор — корректируемая авиационная бомба УБ-5000Ф.
 Кондор — тепловая пассивная головка самонаведения.
 Кондор — быстроходный патрульный катер.
 АПР-1 «Кондор» — авиационная противолодочная ракета.
 Кондор — радиовзрыватель Е-802М для ЗУР 5В17.
 Крейсера проекта 1123 «Кондор» — серия советских многоцелевых противолодочных крейсеров.
 Подводные лодки проекта 945А «Кондор» — серия советских многоцелевых атомных подводных лодок.
 Кондор (летательный аппарат) — белорусский беспилотник для операций в сфере РЭБ.

Фамилия
 Кондор, Василий (род. 1981) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
 Кондор, Лана (род. 1997) — американская актриса вьетнамского происхождения.

Condor
 Condor Airlines — германская авиакомпания.
 SMS Condor (1892—1921) — лёгкий небронированный крейсер Кайзерлихмарине.
 Focke-Wulf Fw 200 Condor (Фокке-Вульф Fw 200 Кондор) — немецкий 4-моторный дальний многоцелевой самолёт-моноплан периода Второй мировой.
 FMA I.Ae. 36 Cóndor (ФМА I.Ae. 36 Кондор) — проект аргентинского 5-моторного пассажирского самолёта.

См. также 
 «Полёт кондора» — песня перуанского композитора Роблеса, известная в исполнении группы Simon & Garfunkel.
 «Падение Кондора» — фильм чилийского кинорежиссёра Себастьяна Аларкона (СССР, 1982).